

Покровка — село, Атбасарський район, Акмолинська область
 Покровка — село, Денисовський район, Костанайська область
 Покровка — село, Єсільський район, Північноказахстанська область
 Покровка — село, Ілійський район, Алматинська область
 Покровка — село, Мамлютський район, Північноказахстанська область
 Покровка — село, Мартуцький район, Актюбинська область
 Покровка — село, Теренкольський район, Павлодарська область

Покровка — село, Дондушенський район

Покровка — село, Абдулинський міський округ, Оренбурзька область
 Покровка — присілок, Абзеліловський район, Башкортостан
 Покровка — село, Акбулацький район, Оренбурзька область
 Покровка — присілок, Аургазинський район, Башкортостан
 Покровка — село, Баєвський район, Алтайський край
 Покровка — присілок, Баймацький район, Башкортостан
 Покровка — присілок, Бакалинський район, Башкортостан
 Покровка — присілок, Белебеївський район, Башкортостан
 Покровка — село, Бікінський район, Хабаровський край
 Покровка — присілок, Благовіщенський район, Башкортостан
 Покровка — село, Бузулуцький район, Оренбурзька область
 Покровка — село, Вікуловський район, Тюменська область
 Покровка — село, Грачовський район, Оренбурзька область
 Покровка — присілок, Заводоуковський міський округ, Тюменська область
 Покровка — присілок, Іглінський район, Башкортостан
 Покровка — присілок, Кармаскалинський район, Башкортостан
 Покровка — село, Кваркенський район, Оренбурзька область
 Покровка — село, Клинський міський округ, Московська область
 Покровка — село, Ключівський район, Алтайський край
 Покровка — присілок, Ленінськ-Кузнецький округ, Кемеровська область
 Покровка — село, Локтівський район, Алтайський край
 Покровка — присілок, Куюргазинський район, Башкортостан
 Покровка — присілок, колишня Казаркинська сільська рада, Макушинський округ, Курганська область
 Покровка — присілок, колишня Куреїнська сільська рада, Макушинський округ, Курганська область
 Покровка — село, Курманаєвський район, Оренбурзька область
 Покровка — село, Мамонтовський район, Алтайський край
 Покровка — присілок, Медведевський район, Марій Ел
 Покровка — присілок, Мелеузівський район, Башкортостан
 Покровка — село, Могочинський район, Забайкальський край
 Покровка — село, Новосергієвський район, Оренбурзька область
 Покровка — селище, Первомайський район, Алтайський край
 Покровка — присілок, Притобольний район, Курганська область
 Покровка — село, Родинський район, Алтайський край
 Покровка — присілок, Салаватський район, Башкортостан
 Покровка — присілок, Сафакулевський округ, Курганська область
 Покровка — село, Славгородський округ, Алтайський край
 Покровка — присілок, Сладковський район, Тюменська область
 Покровка — село, Соль-Ілецький міський округ, Оренбурзька область
 Покровка — село, Сорокинський район, Тюменська область
 Покровка — село, Сорочинський міський округ, Оренбурзька область
 Покровка — присілок, Стерлібашевський район, Башкортостан
 Покровка — присілок, Стерлітамацький район, Башкортостан
 Покровка — село, Стерлітамацький район, Башкортостан
 Покровка — село, Топчихинський район, Алтайський край
 Покровка — присілок, Туймазинський район, Башкортостан
 Покровка — присілок, Уфимський район, Башкортостан
 Покровка — присілок, Федоровський район, Башкортостан
 Покровка — село, Чаришський район, Алтайський край
 Покровка — присілок, Чебулинський округ, Кемеровська область
 Покровка — село, Червоногвардійський район, Оренбурзька область
 Покровка — присілок, Шаранський район, Башкортостан

Покровка — смт, Донецька область, Донецький район, Харцизька міська громада
 Покровка — село, Дніпропетровська область, Кам'янський район
 Покровка — село, Донецька область, Донецький район, Іловайська міська громада
 Покровка — село, Кіровоградська область, Кропивницький район
 Покровка — село, Кіровоградська область, Голованівський район
 Покровка — село, Кіровоградська область, Олександрійський район
 Покровка — селище, Луганська область, Довжанський район
 Покровка — село, Миколаївська область, Вознесенський район
 Покровка — село, Миколаївська область, Баштанський район
 Покровка — село, Миколаївська область, Миколаївський район
 Покровка — село, Одеська область, Подільський район
 Покровка — село, Одеська область, Роздільнянський район, Великоплосківська сільська громада
 Покровка — село, Одеська область, Роздільнянський район, Роздільнянська міська громада
 Покровка — село, Сумська область, Сумський район
 Покровка — село, Харківська область, Богодухівський район
 Покровка — село, Хмельницька область, Хмельницький район
 Покровка — селище, Черкаська область, Уманський район
 Покровка — село, Чернівецька область, Дністровський район

 Покровка — колишнє село, Автономна Республіка Крим, Генічеський район
 Покровка — колишнє село, Миколаївська область, Єланецький район
 Покровка — колишня назва села Покрівка, Чернігівська область, Прилуцький  район

Див. також 
 Верхня Покровка
 Ганно-Покровка
 Коб-Покровка
 Мала Покровка
 Нижньопокровка
 Нова Покровка
 Новопокровка
 Першопокровка
 Покровка-Озерки